Hieronder een overzicht van alle landen en alle spelers die deelnemen aan het Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2021 in Spanje.
Elk land mag een voorselectie van maximum 35 speelsters inleveren, waaruit elke wedstrijd 16 speelsters gekozen mogen worden.

Leeftijd, interlands en goals zijn bijgewerkt tot 1 december 2021.

Groep A

De selectie werd bekendgemaakt op 11 november 2021.

Hoofdcoach: Filipe Cruz

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 29 oktober 2021. De selectie werd teruggebracht tot 18-speelsters op 29 november 2021.

Hoofdcoach: Olivier Krumbholz

Een selectie van 26-speelsters werd bekendgemaakt op 16 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 19-speelsters op 25 november 2021.

Hoofdcoach:  Dragan Adžić

Een selectie van 19-speelsters werd bekendgemaakt op 22 november 2021.

Hoofdcoach: Bojana Popović

Groep B

Een selectie van 22-speelsters werd bekendgemaakt op 5 oktober 2021. De definitieve selectie werd bekendgemaakt op 27 november 2021.

Hoofdcoach: Serge Guebogo

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 10 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 17-speelsters op 25 november 2021. Op 30 november 2021 werd bekend dat Julia Niewiadomska de speelsters Magda Więckowska verving.

Hoofdcoach:  Arne Senstad

Russische Handbalfederatie
Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 15 november 2021.

Hoofdcoach: Lyudmila Bodniyeva

Een selectie van 23-speelsters werd bekendgemaakt op 15 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 18-speelsters op 30 november 2021.

Hoofdcoach:  Uroš Bregar

Groep C

Een selectie van 27-speelsters werd bekendgemaakt op 17 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 19-speelsters op 23 november 2021.

Hoofdcoach: Ezzatollah Razmgar

Hoofdcoach: Lyazzat Ishanova

Een selectie van 16-speelsters werd bekendgemaakt op 9 november 2021. Op 22 november maakte Stine Skogrand haar zwangerschap bekend, waarna ze zich terugtrok uit de selectie. Op 3 december werd de selectie met Malin Aune, Emilie Hovden en Rikke Granlund aangevuld tot 18-speelsters.

Hoofdcoach:  Thorir Hergeirsson

Een selectie van 21-speelsters werd bekendgemaakt op 16 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 18-speelsters op 30 november 2021. Op 4 december 2021 werd Oana Borș vervangen door Alexandra Badea, vanwege een knieblessure in de openingswedstrijd.

Hoofdcoach: Adrian Vasile

Groep D

Een selectie van 21-speelsters werd bekendgemaakt op 8 november 2021. De selectie werd terugebracht tot 18-speelsters op 28 november 2021.

Hoofdcoach: Monique Tijsterman

De selectie van 16-speelsters werd bekendgemaakt op 3 november 2021. Op 22 november werd Mathilda Lundström vervangen door Evelina Källhage, vanwege een blessure. Op 30 november werd bekendgemaakt dat Daniela de Jong en Olivia Mellegård werden toegevoegd aan de selectie.

Hoofdcoach: Tomas Axnér

Hoofdcoach: Camilo Estevez

Hoofdcoach: Zafar Azimov

Groep E

Een selectie van 21-speelsters werd bekendgemaakt op 12 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 18-speelsters op 30 november 2021.

Hoofdcoach: Jan Bašný

De selectie werd bekendgemaakt op 15 november 2021.

Hoofdcoach:  Henk Groener

Een selectie van 21-speelsters werd bekendgemaakt op 10 november 2021. De selectei werd teruggebracht tot 20-speelsters op 17 november 2021 and again to 18 on 25 november 2021.

Hoofdcoach: Vladimir Golovin

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 16 november 2021.

Hoofdcoach: Pavol Streicher

Groep F

Een selectie van 21-speelsters werd bekendgemaakt op 14 november 2021.

Hoofdcoach: Younes Tatby

De selectie werd bekendgemaakt op 2 november 2021.

Hoofdcoach: Jesper Jensen

Hoofdcoach: Jang In-ik

Een selectie van 17-speelsters werd bekendgemaakt op 4 oktober 2021.

Hoofdcoach: Moez Ben Amor

Groep G

Een selectie van 18-speelsters werd bekendgemaakt op 22 oktober 2021.

Hoofdcoach: Cristiano Silva

Een selectie van 19-speelsters werd bekendgemaakt op 9 november 2021. De selectie werd teruggebracht tot 18-speelsters op 22 november 2021 en tot 16 op 28 november 2021.

Hoofdcoach: Nenad Šoštarić

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 4 november 2021.

Hoofdcoach: Shigeo Kusumoto

De selectie werd bekendgemaakt op 17 november 2021.

Hoofdcoach: Neri Vera

Groep H

Een selectie van 18-speelster werd bekendgemaakt op 1 november 2021.

Hoofdcoach: Eduardo Gallardo

De selectie werd bekendgemaakt op 10 november 2021.

Hoofdcoach: Herbert Müller

Hoofdcoach:  Kim Gap-soo

Een selectie van 18-speelsters werd bekendgemaakt op 15 november 2021.

Hoofdcoach: José Ignacio Prades

Statistieken

Coaches vertegenwoordigd per land
Coaches die dikgedrukt zijn, vertegenwoordigen hun eigen land.

Overige
 Jongste speelster:  Dana Canales – 
 Oudste speelster:  Silvia Navarro – 
 Speelster met meeste interlands:  Katrine Lunde – 319 interlands
 Speelster met meeste goals:  Jovanka Radičević – 914 goals

2021V